Александр Иннокентьевич Чирков (1865—1913) — русский живописец-пейзажист и график.

Биография 
Родился в 1865 году (по другим данным в 1867 году) в семье почетного потомственного гражданина Москвы.

Жил в Москве. В 1885—1886 годах учился в МУЖВЗ в качестве вольнослушающего. В 1890-х годах Чирков совершил поездку в Китай и Японию. Летом 1901 вместе с М. В. Нестеровым посетил Вологду и Соловецкие острова. Также путешествовал по Сибири и Дальнему Востоку; побывал в Корее, Индии, на Цейлоне, в Турции, Аравии, Африке, Крыму и на Кавказе. Во время Русско-турецкой войны 1877—1888 годов художник находился на театре военных действий.

А. И. Чирков был членом и экспонентом Московского общества любителей художеств и Московского товарищества художников (с 1899 года). Также участвовал в выставках ТПХВ (1901—1911 годы, с перерывами), был экспонентом выставок Общества им. А. И. Куинджи и провел несколько персональных выставок в Москве.

Умер в 1913 году. В 1915 году в Москве состоялась мемориальная выставка Чиркова.

Труды 

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее («Мокрые вороны», 1894; «Лед тронулся», 1892), Государственном Русском музее, Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки. В Донецком областном художественном музее находится датированный 1894 годом этюд для картины «Мокрые вороны».

Примечания

Ссылки 
 ЧИРКОВ Александр Иннокентьевич
 Чирков Александр Иннокентьевич
 Чирков Александр Иннокентьевич

Художники России XIX века
Художники России XX века
Передвижники